Лищенко:
 Лищенко, Александра Максимовна (1918—1990) — Герой Социалистического Труда (1953).
 Лищенко, Евгений Эдуардович (1961—1990) — советский поэт, рок-музыкант, художник.

См. также 
 Братья Лищенко